Die 17. Champions Trophy der Herren im Hockey fand vom 23. September bis zum 1. Oktober 1995 in Berlin statt. Die deutsche Auswahl konnte den Titel zum sechsten Mal erringen.

Teilnehmer 

   (Weltmeister 1994, Titelverteidiger und Olympiadritter) 
   (Olympiasieger 1992, WM-Vierter und Gastgeber)
   (Vizeweltmeister und Olympiavierter)
   (Olympiazweiter und WM-Dritter)
   (WM-Fünfer)
   (WM-Sechster)

Ergebnisse

Finalrunde

Weblinks 
 hockey.de

1995
Hockey 1995
Sportveranstaltung in Berlin
Hockeywettbewerb in Deutschland